Hood kan syfta på:

 Robin Hood – en sagohjälte
 Hood (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Personer
 Ace Hood (1988–), amerikansk rappare
 Gavin Hood (1963–), en sydafrikansk filmregissör, manusförfattare och skådespelare. Han är utbildad jurist, och studerade film
 John Bell Hood (1831–1879), sydstatsgeneral
 Raymond Hood (1881–1934), amerikansk arkitekt
 Thomas Hood (1799–1845), brittisk författare
 Tom Hood (1835–1874), brittisk författare

Brittiska amiraler
Ett urval av brittiska amiraler, alla besläktade, varav åtminstone de tre första inte sällan blandas ihop:
 Samuel Hood, 1:e viscount Hood (1724–1816), brittisk amiral
 Samuel Hood, 1:e baronet (1762–1814), brittisk amiral
 Alexander Hood, 1:e viscount Bridport (1726-1814) (oftast benämnd "lord Bridport")
 Horace Hood (1870-1916), en brittisk konteramiral

Geografi
 Hood County – stratovulkan i norra Oregon
 Mount Hood – ett berg i USA
 Hood River – flera platser i Nordamerika

Se även
 HMS Hood – flera brittiska örlogsfartyg